Роман Грибовский:
 Грибовский, Роман Андреевич (род. 1995) — белорусский футболист, полузащитник.
 Грибовский, Роман Ильич (1881—1940) — русский военный деятель, полковник (1915).